Tét beschreibt:

 die ungarische Kleinstadt, siehe Tét
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tét
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tét

Siehe auch:

 Tet